

Classifica

Risultati

Classifica marcatori 
7 reti
 Nico Claesen

5 reti
 Lachezar Tanev (1 rig.)

3 reti
 Nasko Sirakov
 Frank Stapleton

2 reti

 Jan Ceulemans
 Franky Vercauteren
 Hristo Kolev
 Paul McGrath
 Davie Cooper (1 rig.)
 Paul McStay

1 rete

 Peter Crève
 Marc Degryse
 Eric Gerets
 Pier Janssen
 Enzo Scifo
 Ayan Sadakov
 Georgi Yordanov
 Liam Brady (1 rig.)
 Tony Galvin
 Mark Lawrenson
 Kevin Moran
 Ronnie Whelan
 Armin Krings
 Robby Langers
 Mo Johnston
 Gary Mackay
 Ally McCoist

Collegamenti esterni
1988 UEFA European Championship Standings - Preliminary Round - Group 7 su uefa.com

 Q